Титаровка:

 Титаровка — железнодорожная станция в станице Новотитаровская, Краснодарский край России.
 Титаровка () — село, Старобельский район Луганской области Украины.

См. также 
 Титаревка